Радиоспектро́метр (радио + лат. spectrum видимое + гр. μετρεω измеряю):

 Радиоспектрометр в астрономии — специальный радиотелескоп, или приставка к радиотелескопу для определения спектра принимаемого космического радиоизлучения, специализированный анализатор спектра
 Радиоспектрометр в химии